Берндтсон — фамилия. Известные носители:

 Берндтсон, Гуннар — финский художник.
 Берндтсон, Фредрик (1820—1881) — финский прозаик и поэт.